Das Damendoppel der US Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Hana Mandlíková und Martina Navratilova. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Martina Navrátilová gegen Jana Novotná und Helena Suková, das Fernández und Navrátilová in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1990